Kászon: történeti-néprajzi táj a Székelyföldön.
Kászon-patak: a Feketeügy mellékvize Romániában, Hargita megyében, a Kászoni-medence névadója.
Kászon: Kászonaltíz (Plăieşii de Jos), falu Romániában, Hargita megyében. 
Kászon: (Caşin), település Romániában, Bákó megyében
Kászon: férfiutónév.